Бережи́нка () — село в Новгородковском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 125 человек. Почтовый индекс — 28212. Телефонный код — 5241. Код КОАТУУ — 3523483602.

Местный совет 
28212, Кировоградская область, Новгородковский р-н, с. Новоандреевка, ул. Ленина

Примечания

Ссылки 
 Бережинка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Новгородковского района